Одредница Шилер може имати следећа значења:

 Фридрих Шилер, немачки песник, драматург, филозоф и историчар
 Шилер (општина у Немачкој)
 Шилер Парк (Илиноис)
 3079 Шилер, астероид главног астероидног појаса
 Универзитет Фридрих Шилер, државни истраживачки универзитет у Јени